Инфосоциализм — теория, первоначально придуманная Дэвидом Пулвером, Джоном Ф. Зайглером и Шоном Пунчем для ролевой игры Transhuman Space, но затем нашедшая сторонников и в действительном мире. Инфосоциализм рассматривает информацию и идеи как средства производства. Он утверждает, что законодательство об авторском праве является безнравственным и что права интеллектуальной собственности должны принадлежать одному юридическому лицу, например государству или некоммерческой организации типа Free Software Foundation.

Идеологическое обоснование 

Ядром идеологии инфосоциализма является утверждение, что информация отличается от материальных товаров тем, что она может распространяться без того, чтобы её прежний держатель что-нибудь терял. И так как информация может использоваться для пользы человечества, никто не должен предъявлять права частной собственности на идеи. Проще говоря, если кто-то открывает способ излечения рака, каждый больной раком имеет право на плоды этого открытия. В более совершенном мире каждая идея принадлежала бы человечеству в целом.

Поскольку это невозможно установить немедленно, инфосоциализм в качестве переходной меры выступает за национализацию прав интеллектуальной собственности либо за передачу их под контроль признанной некоммерческой организации, которая могла бы удостовериться, что любой получил информацию, в которой нуждался. Государство либо признанная некоммерческая организация могли бы также вознаграждать ученых, художников и музыкантов.

Критика инфосоциализма 

Наиболее веская критика звучит в сторону аргумента о том, что «информация может распространяться без того, чтобы её прежний держатель что-нибудь терял».
В некоторых ситуациях утеря авторских прав над информацией приводит к недополучению запланированной прибыли, по сути к потерям. Например, частная исследовательская компания, может затратить годы и собственные деньги — на создание нового знания. Но в результате юридического упущения — не получить потом запланированную прибыль, которая покроет расходы — что может привести к банкротству.

Музыкант или писатель, который может годами создавать свой продукт, а потом живет на проценты от его продаж — также не получает деньги, на которые рассчитывал — если продукт вдруг становится общедоступным и бесплатным.

Авторское право
Левые